Мирко Буловић може се односити на:

 Мирко Буловић (глумац), српски глумац,
 Мирко Буловић (владика), епископ бачки.